Борис Иванович Ивин (1909, Санкт-Петербург, Российская империя — 1942, Куйбышев, СССР) — советский футболист и тренер.

Биография 
Детство Бориса Ивина прошло в дачном посёлке под Петербургом (ныне — микрорайон Шувалово-Озерки). Он увлекался футболом, тяжёлой атлетикой, лыжами и прыжками с трамплина. Серьёзно играть в футбол начал в команде Выборгского района в первенстве Ленинграда. С июля 1929 выступал за второй состав сборной города. В 1930 году играл за сборную СССР, стал её капитаном.

В начале 1930-х Ивин перешёл в команду завода «Красный Выборжец», где выделялся большими организаторскими способностями, что привело к конфликту, и в начале 1934 Ивин перешёл в команду ЛМЗ «Сталинец». Туда он пригласил группу сильных футболистов, сам стал тренером и капитаном команды и многими специалистами считался одним из лучших хавбеков СССР. В начале сезона 1938 года в команде произошёл конфликт с главным тренером Петром Филипповым, который подал в отставку, и исполняющим обязанности тренера был назначен Ивин. Домашний матч 4 июня с московским «Спартаком» «Сталинец» проиграл 0:4, и команду принял Константин Егоров. В июне 1940 «Зенит» вновь возглавил Филиппов, и Ивин ушёл из команды, но остался работать на ЛМЗ.

Число сыгранных за «Сталинец» / «Зенит» игр и забитых голов согласно различным источникам разное: 75 матчей (10 голов), 69 матчей (8 голов), 87 матчей (8 голов).

Погиб в 30 августа 1942 от пули члена одной из орудовавших в годы войны банд в Куйбышеве.

Клубная статистика

Достижения 
 Финалист Кубка СССР 1939

Примечания

Ссылки 
 Жизнь как комета, «PROЗенит», 17.03.11
 Символические сборные «Зенита» (2)
 Статистика на сайте ФК «Зенит» 

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Казань
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург